Mercedense – abitanti di Mercedes (Paraná)
Mercedense – abitanti di Santa Mercedes